Doom kan henvise til:

 En serie af computerspil, se Doom (spilserie):
 Et computerspil fra 1993, se Doom (computerspil fra 1993)
 Et computerspil fra 2016, se Doom (computerspil fra 2016)

 Innen film:
 En film fra 2005 baseret på ovenstående spilserie, se Doom (film)

 Innen musik:
 En musikgenre, se Doom metal